Chand ist der Familienname folgender Personen:

 Dhyan Chand (1905–1979), indischer Hockeyspieler
 Dutee Chand (* 1996), indische Leichtathletin
 Hari Chand (1953–2022), indischer Leichtathlet
 Kanimozhi Chand (* 1997), indische Leichtathletin
 Lala Rup Chand (1900–1966), indischer Diplomat
 Lokendra Bahadur Chand (* 1940), nepalesischer Politiker
 Nek Chand († 2015), indischer Künstler
 Nickel Chand (* 1995), fidschianischer Fußballspieler
 Nihâl Chand (1710–1782), indischer Maler
 Rajnil Ritesh Chand, fidschianischer Fußballspieler
 Rohan Chand (* 2003 oder 2004), US-amerikanischer Schauspieler
 Rohit Chand (* 1992), nepalesischer Fußballspieler
 Salesh Chand (* 1977), fidschianischer Fußballschiedsrichter